Caroline County er navnet på to counties i USA:

 Caroline County (Maryland)
 Caroline County (Virginia)